Graye kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Graye-sur-Mer, Normandie, Département du Calvados, 
 Graye-et-Charnay, departementet Jura i regionen Bourgogne-Franche-Comté,